

Patronyme 

 Joseph-François Baudelaire (1759-1827), père de Charles ;
 Charles Baudelaire (1821-1867), poète français ;
 Éric Baudelaire (1973-), photographe français.

Titre 

 Baudelaire, essai de Jean-Paul Sartre sur Charles Baudelaire (1947).

Personnages de fiction 
Patronyme de plusieurs personnages de la série de romans Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire de Lemony Snicket :
 Beatrice Baudelaire, personnage énigmatique, peut-être la mère des trois enfants :
 Klaus Baudelaire, étudiant et grand lecteur
 Prunille Baudelaire, mordeuse, cuisinière
 Violette Baudelaire, inventeuse